Ulica Floriańska – nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Floriańska w Krakowie
 Ulica Floriańska w Siedlcach
 Ulica Floriańska w Warszawie

Floriańska